Acmonia är ett släkte av insekter. Acmonia ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Lyktstritar
Acmonia